Fernando Belluschi – calciatore argentino (1983–)
Pietro Belluschi – architetto italiano naturalizzato statunitense (1899-1994)